Giyanti (Candimulyo)
 Giyanti (Rowokele)
 Giyanti (Sambong)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing